

Cinema
Night Shift - Turno di notte (Night Shift) – film del 1982 diretto da Ron Howard
The Night Shift – film del 2011 diretto da Thomas Smith

Musica
Night Shift – gruppo musicale serbo
Night Shift – album del 1976 di Foghat
Nightshift – album del 1984 dei Commodores
Nightshift – singolo del 1985 dei Commodores, dall'omonimo album
Night Shift – album del 2007 dei Turboweekend

Televisione
The Night Shift – serie televisiva statunitense del 2014
General Hospital: Night Shift – soap opera statunitense andata in onda dal 2007 al 2008, spin-off di General Hospital

Altro
A volte ritornano (Night Shift) – raccolta di racconti del 1978 di Stephen King
Night Shift – videogioco sviluppato e prodotto nel 1990 dalla LucasArts
Night Shift – gruppo di criminali della Marvel Comics